Waganjan ist der Nachname von:

 Wagarschak Arutjunowitsch Ter-Waganjan (1893–1936), armenischer Kommunist
 Rafael Waganjan (* 1951), armenischer Großmeister im Schach